A 12 102-es számú mellékút egy szűk három kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút Pest megyében, a Börzsöny hegység déli részén.

Nyomvonala 

Verőce belterületén ágazik ki a 12 101-es útból, annak 4+500-as kilométer-szelvénye közelében, észak felé. Elhalad a  Magyarkút-Verőce megállóhelye mellett, majd nyugat felől megközelíti a Morgó-patak (egyéb helyi nevein Gimpli-patak vagy Les-völgyi-patak) folyása, ettől kezdve párhuzamosan halad a patak, a vasút és az út. 1 kilométer után északkeletnek fordulnak, majd 2 kilométer után elérik Magyarkút településrészt. Itt a vasút és a patak északnyugat felé fordul, az út pedig egy darabig még északkelet felé halad tovább – közben, körülbelül a 2+300-as kilométer-szelvényénél kiágazik belőle kelet-északkeleti irányban az Aranyoskút településrészre vezető 12 119-es út –, majd a 2+982-es kilométer-szelvényénél, erdészeti úttá alakulva ér véget, a településrész keleti szélén található üdülőtáboroknál.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 11.

Jegyzetek 

12102
Börzsöny
Verőce (Magyarország)